Suchy Grunt peut désigner en Pologne :

 Suchy Grunt, village de la voïvodie de Mazovie
 Suchy Grunt, village de la voïvodie de Petite-Pologne